

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 5 luglio 2019.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Bournemouth: 2014-2015

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Calciatori inglesi